„Закуска в Тифани“ () е американски филм, романтична комедия от 1961 година на режисьора Блейк Едуардс. В главната роля участва Одри Хепбърн и това се счита за най-добрата ѝ и запомняща се роля.

Сюжет 
Холи Голайтли е млада, наивна, лекомислена и ексцентрична жена, която обича събиранията и се опитва да се впише в живота на богатото общество в Ню Йорк. Тя мечтае да се омъжи за богат мъж и да има спокоен живот, както тя се изразява, като в бижутерийния магазин Тифани. Понякога тя закусва замечтана пред неговата витрина. В сградата, където тя живее се нанася млад писател, с когото по стечение на обстоятелствата те завързват странно приятелство.

В ролите

Награди и Номинации 
Филмът получава няколко награди - два Оскара, Грами и Донатело.

Източници

Външни препратки 
 
 
 „Закуска в Тифани“ в Rotten Tomatoes

Филми на Блейк Едуардс
Филми от 1961 година
Американски романтични комедии
Носители на „Оскар“ за най-добра музика